Исай Николов Чудов с псевдоним Спартак е български просветен деец, писател и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Исай Чудов е роден в 1887 година в Охрид, тогава в Османската империя, в семейството на учителя и революционер Никола Чудов. Завършва основно и трикласно образование в родния си град. Заедно с баща си Чудов активно участва в Охридската организация на ВМОРО. Илинденско-преображенското въстание го заварва като български учител в Ботун и той се включва в отряда на Петър Чаулев. През август 1906 година Исай работи като учител в Охридско.

След Младотурската революция в 1908 година, заминава за Съединените щати. При избухването на Балканската война се връща и е доброволец в Македоно-одринското опълчение на Българската армия. Служи в Нестроевата рота на Шеста охридска дружина, а после в Сборната партизанска рота на МОО - през април влиза в четата на Петър Чаулев, която има задача да превземе моста на Вардар при Градец и след това да настъпи към гара Демир Капия, за да се озове в тила на сръбските части, разположени по десния бряг на реката при Криволак. Четата изпълнява задачата и по време на Криволашкото сражение унищожава обози и обезврежда много сръбски отделения.

Заминава за Одеса, където завършва музикално образование и след това отново за САЩ. В Америка се занимава с преводаческа дейност като превежда от руски и български на английски. Пише в левичарския вестник „Народна воля“, като се подписва и с псевдонимите Гороцвет Охридски и Непохарчен Илинденец. В 1935 година е сред учредителите на МПО „Братя Миладинови“.

Вижте също 
 Крум Чудов

Бележки 

Родени в Охрид
Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Български общественици от Македония
Български писатели от Македония
Дейци на ВМОРО
Македоно-одрински опълченци
Българи в САЩ
Дейци на Македонската патриотична организация‎